Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1999 fand vom 20. bis 25. September in Italien statt. Die Teilnehmerzahl der Endrunde wurde auf acht Mannschaften reduziert. Die Spiele wurden in Rom und Perugia ausgetragen. Russland gewann zum 16. Mal den Titel.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Vorrunde in zwei Vierergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Halbfinale. Die Dritten und Vierten spielten um die Ränge fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele 
Deutschland spielte mit Tanja Hart, Claudia Nast, Kerstin Tzscherlich, Yvonne Zymara, Béatrice Dömeland, Angelina Grün, Judith Flemig, Judith Sylvester, Sylvia Roll, Birgit Thumm, Christina Benecke und Ina Mäser.

Endstand

Auszeichnungen

Qualifikation 
Italien war als Gastgeber gesetzt.

Zwölf Mannschaften spielten um sieben weitere Plätze bei der Endrunde. In zwei Sechsergruppen traten sie gegen jeden Gegner zuhause und auswärts an. Die drei besten Teams jeder Gruppe sowie der beste Gruppenvierte qualifizierten sich. Da Italien in Gruppe A den dritten Rang belegte, rückte Deutschland als Vierter nach.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1999
Europameisterschaft der Frauen
Europameisterschaft der Frauen 1999